Серге́й Анато́льевич Кули́нич (17 мая 1960) — советский и российский футболист, выступавший на позиции защитника, а также футбольный тренер.

Карьера

Клубная 
Начинал профессиональную карьеру в футбольном клубе Запсибовец (Новокузнецк) в 1980 году. Состоял в ВЛКСМ. В 1982 перешёл в «Кузбасс», вместе с которым в тот же сезон поднялся из 2-й лиги в 1-ю. В 1985 году перешёл в днепропетровский «Днепр», в составе которого стал бронзовым призёром чемпионата СССР 1985 года. Также провел одну игру в еврокубках. Выступал за команды «Кайрат», «Металлург» Запорожье, «Шахтёр» Караганда и «Металлург» Новокузнецк. В 1992 уехал на Украину, где отыграл год за «Подолье» (Хмельницкий). В сезонах 1992/93 и 1993/94 играл в Венгрии за клуб 1-й лиги «Каба» (Хайдусобосло).
В 1994 играл за «Кайрат», в 1995 — за клуб «Цесна». В 1996 приехал в Россию, где провел 2 сезона за «Металлург-Запсиб».

Тренерская 
С 1999 по 2005 год и в 2010 году занимал различные посты в составе тренерского штаба клуба «Металлург-Кузбасс». В 2002 году под его руководством команда вышла в Первый дивизион, а в 2004 году благодаря усилиям Кулинича «Металлург-Кузбасс» не вылетел во Второй дивизион. 9 февраля 2011 года стал одним из помощников главного тренера клуба «Урал» Дмитрия Огая. 30 мая покинул команду.

Достижения 
 «Днепр»
 3 место в чемпионате СССР: 1985

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Футбольные тренеры России
Игроки ФК «Новокузнецк»
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Подолье» Хмельницкий
Игроки ФК «Женис»
Тренеры ФК «Новокузнецк»